IEG steht für:
 Flughafen Zielona Góra-Babimost in Polen als IATA-Code
 Immediate early gene, ein Gen, das innerhalb weniger Minuten nach der Stimulation einer Zelle transkribiert wird
 Importerdgas
 Institut für Europäische Geschichte, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut in Mainz

IE-G steht für:
 , ISO-3166-2-Code der irischen Grafschaft

IEG